{{Ficha de noble|casa real=Salm-Salm(por nacimiento)Habsburgo-Lorena(por matrimonio)|nombre completo=Rosemary Friederike Isabella Eleonore Henriette Antonia |madre=María Cristina de Austria|padre=Emanuel, príncipe heredero de Salm-Salm|fecha de nacimiento=13 de abril de 1904|lugar de nacimiento=Potsdam, Reino de Prusia, Imperio Alemán|fecha de fallecimiento=3 de mayo de 2001() |lugar de fallecimiento=Schloss Persenbeug, Persenbeug-Gottsdorf, Austria|título=Princesa de Salm-Salm|otros títulos=*Archiduquesa de Austria
Princesa de Toscana|tratamiento=Su alteza serenísimaSu alteza real e imperial|imagen=|nombre=Rosemary de Salm-Salm|tamaño de imagen=300px|tamaño=300px|epígrafe=Fotografía de la princesa en 1968.|consorte=|descendencia=Véase  descendencia|profesión=Aristócrata|religión=Catolicismo|escudo=Arms of the house of Salm-Salm.svg}}

La princesa Rosemary de Salm-Salm (nacida Rosemary Friederike Isabella Eleonore Henriette Antonia, Prinzessin zu Salm-Salm; Imperio alemán, 13 de abril de 1904 - Austria, 3 de mayo de 2001) fue una princesa de Salm-Salm desde su nacimiento, cómo la segunda de los hijos de los príncipes herederos Manuel y María Cristina, hasta su muerte. Después de su matrimonio, pasó a ser también archiduquesa de Austria y princesa de Toscana, hasta su deceso.

Por matrimonio, paso a tener el tratamiento de su alteza real e imperial, desde 1962, hasta su muerte.

Es bisnieta de los difuntos reyes-emperadores Francisco José I de Austria y de su esposa, Isabel de Baviera.

Es madre de Valeria, quién es la anterior margravina consorte de Baden por su matrimonio con Maximiliano Andrés, descendiente de los príncipes Andrés y Alicia de Grecia y Dinamarca.

Durante su vida, tuvo también el tratamiento de su alteza serenísima.

También era miembro de la Casa Real de Salm-Salm por nacimiento, y por matrimonio miembro de la Casa Real de Habsburgo-Lorena.

Ancestros

Biografía
Rosemary nació en Potsdam, luego en el Reino de Prusia, la segunda hija de Emanuel, príncipe heredero de Salm-Salm y su esposa, la archiduquesa María Cristina de Austria. Por su lado materno, Rosemary era nieta del archiduque Federico, duque de Teschen y su esposa, la princesa Isabella de Croÿ.

Matrimonio y descendencia
Rosemary se casó con el Hubert Salvator von Hapsburg, archiduque de Austria, segundo hijo del archiduque Franz Salvator de Austria, miembro de la dinastía que reinó como grandes duques de Toscana hasta 1860, y su esposa, la archiduquesa María Valerie de Austria. El matrimonio civil ocurrió el 25 de noviembre de 1926 en Anholt y la ceremonia religiosa el 26 de noviembre de 1926. Rosemary y Hubert Salvator tuvieron trece hijos: 

 Archiduque Friedrich Salvator (27 de noviembre de 1927 - 26 de marzo de 1999), que se casó con la condesa Margit Kalnoky von Korospatak
 Archiduquesa Agnes (14 de diciembre de 1928 - 31 de agosto de 2007), que se casó con el príncipe Karl Alfred de Liechtenstein
 Archiduquesa Maria Margaretha (nacida el 29 de enero de 1930)
 Archiduquesa María Ludovica (31 de enero de 1931 - 17 de abril de 1999), que se casó con Martin Roland
 Archiduquesa María Adelheid de Austria (28 de julio de 1933 - 10 de octubre de 2021)
 Archiduquesa Elisabeth (18 de marzo de 1935-9 de octubre de 1998), que se casó con el príncipe Heinrich von Auersperg-Breunner
 Archiduque Andreas Salvator (nacido el 28 de abril de 1936), que se casó en primer lugar con María de La Piedad de Los Monteros y Rosillo y, en segundo lugar, con la condesa Valerie von Podstatzky Lichtenstein
 Archiduquesa Josefa (nacida el 2 de septiembre de 1937), que se casó con Clemens, conde von Waldstein
 Archiduquesa Valerie (nacida el 23 de mayo de 1941), que se casó con Maximiliano, margrave de Baden
 Archiduquesa María Alberta de Austria (nacida el 1 de junio de 1944), que se casó con Alexander, Barón von Kottwitz- Erdődy
 Archiduque Markus Emanuel Salvator de Austria (nacido el 2 de abril de 1946), que se casó con Hildegard Jungmayr
 Archiduque Johann Salvator de Austria (nacido el 18 de septiembre de 1947), que se casó con Anne Marie Stummer
 Archiduque Michael Salvator de Austria (nacido el 2 de mayo de 1949), que se casó con la baronesa Eva Antonia von Hofman
La princesa Rosemary murió en el castillo de Persenbeug, Persenbeug-Gottsdorf, Austria.
Títulos y tratamientos
 13 de abril de 1904 - 25 de noviembre de 1926 : Su Alteza Serenísima la princesa Rosemary de Salm-Salm, Wildgravine y Rhinegravine de Salm-Salm. 25 de noviembre de 1926 - 23 de mayo de 2001 : Su Alteza Real e Imperial la archiduquesa Rosemary de Austria, Princesa de Toscana.''

Referencias 

Casa de Habsburgo-Lorena
Princesas de Toscana
Nacidos en Potsdam
Fallecidos en Austria